Lars Svensson kan syfta på:

 Lars Svensson (politiker) (1925–2002), svensk politiker (socialdemokrat) och riksdagsman
 Lars Svensson (ishockeymålvakt) (1926-1999), svensk ishockeymålvakt
 Lars Svensson (lexikograf), (född 1938), svensk lexikograf och språkvetare
 Lars Svensson (ornitolog) (född 1941), svensk ornitolog
 Lars Svenson (född 1942), svensk regissör och teaterchef
 Lars E.O. Svensson (född 1947), svensk nationalekonom
 Lars Svensson (tidningsdirektör) (född 1952), svensk tidningsdirektör
 Lars Svenson (läkare) (1898–1960), svensk öronläkare

Se även 
Lasse Svensson